Bei Besenkraut handelt es sich um volkstümliche Namen, die für diese beiden Pflanzen verwendet werden:

 Beifuß
 Besenginster